Куси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ретель. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08133.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 514 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 322 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 227 были экономически активными, 95 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 62,8 %). Из 227 активных работали 210 человек (120 мужчин и 90 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 95 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми. В замке была часовня в готическом стиле, которая позже была расширена и стала приходской церковью. В конце XIX века на её месте была построена новая церковь с высокой колокольней. В 1937 году колокольня была разрушена ураганом и её заменили колокольней пониже.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны